Teichgraben ist ein Gewässer- und Talname:
 Birkacher Teichgraben, linker Oberlauf des Siemauer Mühlbachs (zur Itz) bis Obersiemau, Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern
 Düracher Teichgraben, linker Zufluss des Riedgrabens (zum Gießen, zur Iller) vor Dietenheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Flossteichgraben, linker Zufluss des Gießen (zur Iller) nach Dietenheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Kohlteichgraben, rechter Zufluss der Erms nach Seeburg, Stadt Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Roher Teichgraben, rechter Zufluss des Mooshaldengrabens (zum Stocketgraben, zum Aspengraben, zur Brenz) vor dem Emmausheim, Stadt Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Roter Teichgraben, rechter Zufluss des Stocketgraben (Aspengraben) (zum Aspengraben, zur Brenz) vor dem Wehauhof, Stadt Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

 Teichgraben, Oberlaufname bis etwa zur Weißmühle von Alsheim, Landkreis Alzey-Worms des Bechtheimer Kanals, linker Zufluss des Mittelrheins bei Guntersblum, Landkreis Mainz-Bingen, beide Orte  in Rheinland-Pfalz
 Teichgraben (Blauer See), Zufluss des Blaues Sees in Bissingheim, kreisfreies Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Teichgraben (Gauangelbach), linker Zufluss des Gauangelbachs in Gauangelloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Teichgraben, Talname der Großen Ysper vor der Ysperklamm im Gemeindegebiet von Bärnkopf, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Teichgraben (Lungitzbach), rechter Zufluss des Lungitzbachs bei Oberrohr, Gemeinde Rohr bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Teichgraben (Muckbach), linker Zufluss des Muckbachs (zur Elz) nach Muckental, Gemeinde Elztal, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Teichgraben (Pfrimm), linker Zufluss der Pfrimm vor Breunigweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Teichgraben (Poppendorfer Bach), rechter Zufluss des Poppendorfer Bachs bei Poppendorf, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Teichgraben (Prenterbach), rechter Zufluss des Prenterbachs bei Vasoldsberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Teichgraben (Pulkau), linkes Bachtal zur Pulkau nach Pulkau, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Teichgraben (Röthen), rechter Auengraben zur dort Röden genannten Röthen vor Mönchröden, Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Teichgraben (Saßbach), rechter Zufluss des Saßbachs bei Weinburg am Saßbach, Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Teichgraben (Tanger), Zufluss des Tanger in Sachsen-Anhalt
 Teichgraben (Wiese), rechter Teilungsarm der Wiese in Hausen im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg; mit zwei Rückmündungsarmen
 Teichgraben (Wiesenbach), rechter Zufluss des Wiesenbachs bei Oberrakitsch , Gemeinde Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Teichgraben (Wollenbach), linker Zufluss des Wollenbachs gegenüber der Hüttigsmühle, Gemeinde Hüffenhardt, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Teichbach
 Teichgräber
 Diekgraben
 Teichfeldgraben